Почуття — це специфічні людські, узагальнені переживання, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції.

 «Почуття» — італійська кольорова історична мелодрама 1954 року.
 «Почуття» — литовський радянський драматичний художній фільм 1968 року.
  — французький драматичний фільм 2003 року.